Stencel steht für:

 Stencel Aero Engineering ein US-amerikanischer Hersteller von Schleudersitzen

Stencel ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Stencel (* 1940), luxemburgischer Tischtennistrainer
 Narbal da Costa Stencel (1925–2003), brasilianischer katholischer Weihbischof in São Sebastião do Rio de Janeiro

Siehe auch:
 Stenzel
 Stencil